Kowatschew – weibliche Form Kowatschewa, ist der Familienname von:

 Andrej Kowatschew (* 1967), bulgarischer Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partei GERB
 Diana Kowatschewa (* 1975), bulgarische Juristin und Politikerin
 Josif Kowatschew (1839–1898), bulgarischer Aufklärer, Pädagoge, Politiker
 Kiril Kowatschew (1954–2013), bulgarischer Geistlicher, Metropolit von Warna und Weliki Preslaw der bulgarisch-orthodoxen Kirche

 Nikola Kowatschew († 2009), bulgarischer Fußballspieler
 Stilian Kowatschew (1860–1939), bulgarischer General